Erbsengraben ist ein Gewässername:

 Erbsengraben (Alsenz), rechter Zufluss der Alsenz unterhalb von Rockenhausen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Erbsengraben (Iglseebach), rechter Oberlauf des Iglseebachs nahe Mannholz, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Erbsengraben (Speyerbach), linker Teilungslauf des Speyerbachs von Speyerdorf bis Schlittern, beide zur kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Erbsenbach